Авейде — польская фамилия.

Известные носители 
 Авейде, Мария Оскаровна (1884—1919) — российская революционерка польского происхождения.
 Авейде, Оскар (1837—1897) — польский юрист и революционер, отец Марии Авейде.